Theodor Pištěk ist der Name folgender Personen:

* Theodor Pištěk (Schauspieler) (1895–1960), tschechischer Schauspieler
 Theodor Pištěk (Kostümbildner) (* 1932), tschechischer Kostümbildner